Линьцзя́н () — городской уезд городского округа Байшань провинции Гирин (КНР). Расположен на китайском берегу реки Ялуцзян, его название в переводе означает «встречая реку».

История 
С древних времён в этих местах располагались пограничные области и караулы. В 1902 году был образован уезд Линьцзян. В 1959 году он был расформирован, а на его месте был образован город Хуньцзян.

В 1985 году был образован городской округ Хуньцзян, а территория бывшего города Хуньцзян была разделена на районы Бадаоцзян, Линьцзян и Саньчацзы. В 1992 году район Линьцзян был преобразован в уезд, 28 ноября 1993 года его статус был поднят до городского уезда.

Административное деление 
Городской уезд Линьцзян делится на 6 уличных комитетов, 6 посёлков и 1 волость.

Соседние административные единицы 
Городской уезд Линьцзян граничит со следующими административными единицами:
 Район Хуньцзян (на юго-западе)
 Район Цзянъюань (на северо-западе)
 Уезд Фусун (на северо-востоке)
 Чанбай-Корейский автономный уезд (на юго-востоке)
 КНДР (на юге)

Ссылки 
 

Городские уезды Байшаня